«Возвращение живых мертвецов 3» () — американский фильм ужасов с элементами мелодрамы 1993 года режиссёра Брайана Юзны, третья часть серии о живых мертвецах, начатой Джоном Руссо фильмом «Возвращение живых мертвецов». В США фильм собрал всего $54 207. Премьера фильма состоялась 29 октября 1993 года.

Сюжет 
Сотрудники военной лаборатории Пентагона во главе с полковником Джоном Рейнольдсом проводят очередные опыты, нацеленные на оживление убитых солдат. В результате неудачного эксперимента, оживший мертвец на глазах у группы военных чиновников убивает двух сотрудников лаборатории. После этого помещение изолируется от остальной части лаборатории. Однако, сотрудники и военные не подозревают, что свидетелями этого случая совершенно случайно оказались также двое гражданских человек — сын полковника Рейнольдса Курт и его девушка Джули. Они проникли в экспериментальный центр после того, как Курту удалось украсть ключ к лаборатории у своего отца. Шокированные увиденным, молодые любовники тайком покидают центр. Вечером, во время езды на мотоцикле, Курт и Джули неожиданно попадают в автокатастрофу. Курт чудом остаётся невредимым, а Джули погибает в результате столкновения мотоцикла с деревом. В отчаянии, Курт решает привезти труп Джули в лабораторию своего отца чтобы использовать газ, которым ранее военные оживляли умерших солдат. Пользуясь ключом к лаборатории, Курт входит в помещение, где проводились эксперименты и применяет газ. Для этого ему приходится частично приоткрыть металлическую бочку, в которой долгое время хранились трупы мертвецов. Джули оживает, недоумевая, что с ней произошло. Курт объясняет ей суть произошедшего. В этот момент, труп одного из мертвецов также оживает и набрасывается на Джули. Курт отталкивает труп и паре удаётся покинуть лабораторию. Всё это запечатлевается на видеокамере внутреннего наблюдения. Военные чиновники узнают о случившемся и отдают приказ о поимке пары. Джули, между тем, постепенно превращается в зомби и жизнь Курта теперь находится в опасности. Он, однако, до поры до времени, не подозревает об этом.

Актёры 
 Мелинда Кларк — Джулия Уокер
 Кент Маккорд — полковник Джон Рейнольдс
 Майк Морофф — Сантос;
 Дж. Тревор Эдмонд — Курт Рейнольдс
 Джеймс Каллахэн — полковник Пек
 Джил Андре — полковник Пек
 Джулиан Скотт Арена — Мого
 Сара Дуглас — подполковник Синклер

Творческий коллектив 
 Монтаж: Кристофер Рот
 Художник: Энтони Тремлей
 Художник по гриму: Сильви Найт

В отличие от предшествующих фильмов о зомби, Юзна пытается придать им человеческие интонации. Джулия, будучи живым мертвецом чувствует боль, ей присущи сложные эмоции влюбленности и ответственности за содеянное, которые угасают с каждой новой порцией человечины.

Награды 
 1994 — Кинофестиваль в Амстердаме () — Приз Серебряный крик
 1994 — Международный фестиваль фантастических фильмов в Жерармере — Приз зрительских симпатий

Техническая информация 
 Формат изображения: 1.85 : 1
 Камера: Panavision Cameras and Lenses
 Формат копии: 35 mm
 Формат съёмок: 35 mm

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1993 года
Фильмы о зомби
Фильмы США 1993 года
Фильмы-триквелы
Фильмы про вирусы
Фильмы о монстрах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях